Tenax – squadra maschile italiana di ciclismo su strada
Tenax – singolo di Diana Est del 1982
Tenax I e Tenax II – modelli di macchina fotografica prodotti da Zeiss Ikon negli anni 1930
Tenax – marchio di batterie automotive controllato da Johnson Controls Power Solutions
Tenax – locale di Firenze